Radio Gaga (televisieprogramma), een Vlaams televisieprogramma
Radio Gaga (stripreeks), een Noorse stripreeks
Radio Gaga (boek), een boek van de Duitse schrijfster Katrin Bongard
Radio Ga Ga, een nummer van Queen
Radio Gaga (Roemeense radiozender), een Roemeense radiozender
Radio Gaga (Hongaarse radiozender), een Hongaarse radiozender